Le  championnat d'Afrique féminin de volley-ball se déroule du 5 au 11 septembre 2007 à Nairobi, Kenya. Il a mis aux prises les dix meilleures équipes africaines.

Organisation

Équipes présentes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  et les  ont déclaré forfait avant le début de la compétition.

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Classement final

Distinctions individuelles

Liens internes

Liens externes 

2007
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2007
Afrique féminin 2007
2007 au Kenya
Volley-ball en septembre 2007